Öja kyrka kan syfta på bland annat: 

Öja kyrka, Gotland
Öja kyrka, Skåne
Öja kyrka, Småland
Öja kyrka, Södermanland